Never There puede referirse a:

 Never There (canción de Cake)
 Never There (canción de Sum 41)